Гай Рольф (; 17 декабря 1911, Килберн, Лондон, Англия — 19 октября 2003, Ипсуич, Саффолк) — британский и американский характерный актёр.

Карьера 
В 1950 году должен был сыграть майора британской армии Джорджа Тэмплтона в фильме «Трио» (англ. Trio), однако заболел туберкулёзом и роль отошла Майклу Ренни. Примечательно, что Тэмплтон по сюжету имел ту же болезнь.

В 1961 Гай Рольф получил главную роль в фильме ужасов Уильяма Касла «Мистер Сардоникус».

Наиболее известная поздняя роль Рольфа — Андре Тулон в серии хорроров «Повелитель кукол» (начиная с третьего фильма). До этого он играл похожую роль в фильме Стюарта Гордона «Куклы». Гордон был впечатлён игрой Гая Рольфа в фильме «Мистер Сардоникус» и положительно отзывался об актёре.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США